Bahmann ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Bahmann (* 1952), deutsche Kanutin
 Christian Bahmann (* 1981), deutscher Kanute
 Rudolf Bahmann (1929–1977), deutscher kommunistischer Politiker (KPD/SED) 

Siehe auch: Bahman